NGC 4829 (другие обозначения — NPM1G -13.0404, PGC 44299) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4829
Дева (созвездие)